Лечберг (пасмо) — гірський масив в Альпах
 Лечбергбан — залізниця в Швейцарії
 Лечберг (тунель) — тунель завдовжки 14,6 км, відкритий 1913 року
 Лечберг (базисний тунель) — тунель завдовжки 34,6 км, відкритий 2007 року